Becasina Común puede referirse a:

 Gallinago delicata (América del Norte)
 Gallinago gallinago (Eurasia, África y América)
 Gallinago magellanica (Sur de Sudamérica)
Gallinago paraguaiae (América del Sur)